Vige Langevin, née Edwige Grandjouan, est une artiste peintre, dessinatrice, professeure d'arts plastiques et essayiste française née le  à Nantes et morte le  à Paris .

Biographie 
Vige Langevin est la fille du graveur illustrateur nantais Jules Grandjouan et de Bettina Simon. Elle est élève de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Elle est ensuite professeur d'arts plastiques à l'École nationale supérieure des beaux-arts. 

Elle est une pionnière dans la technique de la peinture collective. Outre son travail dans le domaine des arts plastiques, de la peinture et du dessin, elle a publié ou participé à un certain nombre d'ouvrages, notamment consacrés à la peinture et au dessin des enfants, mais aussi à la chanson et son histoire. 

Enseignante et auteure spécialisée dans les arts populaires et la musique, elle travaille pour l'Unesco après la guerre, en compagnie de Jean Piaget, au sujet de l'éducation artistique des enfants. 

Elle travaille aussi à la mise en valeur de l'oeuvre de son père, Jules Grandjouan. Elle a épousé Jean Langevin, le premier fils de Paul Langevin, avec lequel elle a eu trois enfants, Bernard, Noémie et Sylvestre, et est proche du cercle de scientifiques établis à l'Arcouest.

Parcours 
 Enseignante en art plastique en écoles élémentaires à Paris, depuis 1921. 
 Artiste et illustratrice professionnelle. Directrice artistique d'un studio d'arts décoratifs, 1918-1925. 
 Secrétaire du comité d'éducation d'une association d'arts visuels, depuis 1944. 
 Organisatrice: Congrès international pour l'éducation artistique, École des Beaux-arts, Paris, 1948. 
 Organisatrice: séminaire d'éducation artistique, Département de la jeunesse du Ministère de l'Éducation ; organisatrice: nombreuses expositions de dessins d'enfants ; lectrice dans l'enseignement de l'art et des arts populaires ; secrétaire générale d'une société d'étude du folklore depuis 1944. 
 Auteure (en collaboration avec Jean Lombard) : Les Peintures collectives d’enfants. Directrice adjointe puis directrice du séminaire de l'Unesco sur les arts visuels dans le domaine de l'éducation, 1951.

Bibliographie 

 L'enseignement du chant et l'éducation musicale, présenté par Raymond Loucheur, Paris, Editions Bourrelier et Cie, 1947.
 Kinderlijke expressie in deze tijd, avec Jean Lombard et Pancratius Post, Amsterdam, 1949.
 Peintures et dessins collectifs des enfants, avec Jean Lombard, Paris, Les éditions du Scarabée, 1950.
 Le style de la danse populaire en France, article dans la revue Journal of the International Folk Music Council, 1950.
 Observations on art education for children, Paris, Unesco, 1951.
 Art education for adults in France, Paris, Unesco, 1951.
 Collective paintings and drawing by children, Paris, Unesco, 1951.
 Groepstekeningen van kindezen uit Frankrijk, Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, 1956.
 Patrice Coirault (1875-1959), Arts et traditions populaires, volume 7, 1959.
 L'enfant et l'art. L'enfant et l'adolescent avec l'éducateur. L'enfant devant l'œuvre d'art, avec Jean Lombard, Paris, 1960.
 Jules Grandjouan, catalogue par Vige Langevin, introduction par Jean Cassou, Nantes, Musée des beaux-arts de Nantes, 1969.
 Peinture d'enfants, avec Dor de la Souchère, Boris Rybak, Musée Picasso d'Antibes, Fantino, Antibes, 1972.
 Élaboration et langage de la chanson traditionnelle, Paris, Cercle parisien de la Ligue française de l'enseignement, 1985.
 Les Chansons politiques, avec Claude Flagel, Paris, Cercle parisien de la Ligue française de l'enseignement, 1986.
 Les Chansons mécréantes, Paris, Cercle parisien de la Ligue française de l'enseignement, 1988.

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en octobre 1898
Naissance à Nantes
Naissance dans la Loire-Inférieure
Peintre français du XXe siècle
Peintre française
Dessinatrice française
Essayiste française du XXe siècle
Enseignant à l'École nationale supérieure des beaux-arts
Élève de l'École nationale supérieure des arts décoratifs
Famille Langevin
Décès en septembre 1992
Décès dans le 13e arrondissement de Paris
Décès à 93 ans